Coronella – cognome italiano
 Coronella – genere di serpenti della famiglia Colubridae
 Coronella – elemento di rinforzo di un argine
 Coronella – frazione di Poggio Renatico in Provincia di Ferrara